Сезон 1997–1998 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 30 серпня 1997 та 16 травня 1998 року. Став 67-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 16 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій 15-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони у першому ж турі захопили лідерство у змаганнях і з того часу, крім двох турів в середині сезону, практично не полишали чільний рядок турнірної таблиці.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1997—98 став італійський нападник мадридського «Атлетіко» Крістіан Вієрі, який записав до свого активу 24 голи. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1997–98 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1997–98 на bdfutbol.com  

1997-98
1998 у футболі
1997 у футболі
1997 в іспанському спорті
Футбол